Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 240001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 18 września 2001 do 24 maja 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

240001-240100

240101-240200

240201-240300

240301-240400

240401-240500

240501-240600

240601-240700

240701-240800

240801-240900

240901-241000

Przypisy 

Lista planetoid 240001-241000